Landwehrbach ist ein Gewässername:

 Landwehrbach (Emscher), Zufluss der Emscher in Castrop-Rauxel und Herne
 Landwehrbach,  Oberlauf des Gewinghauser Bachs (zur Else) in Rödinghausen und Bünde, Ostwestfalen
 Landwehrbach (Große Aue), Zufluss der Großen Aue (zur Weser) bei Holzhausen, Niedersachsen
 Landwehrbach (Örtze), linker Zufluss des Örtze bei Müden, Gemeinde Faßberg, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Landwehrbach (Steinfurter Aa), rechter Zufluss der Steinfurter Aa bei Woestmann, Gemeinde Altenberge, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Landwehrgraben